Brunsberg kan syfta på:

 Brunsberg, Arvika - bebyggelse i Arvika kommun, hållplats på Värmlandsbanan och tidigare järnbruk